Associação Médico-Espírita do Brasil (AME-Brasil) é uma associação formada em 1995 por médicos espíritas do Brasil.  A AME-Brasil tem como finalidade o estudo do Espiritismo e de sua fenomenologia, tendo em vista suas relações, integração e aplicação nos campos da filosofia, da religião e da Ciência, em particular da Medicina, procurando fundamentá-la através da criação e realização de estudos e experiências orientadas nessa direção.

Também é sua função congregar AMEs estaduais, regionais, municipais, auxiliando em sua atuação, de modo a difundir o movimento médico-espírita nos Estados e colaborar com instituições educacionais, assistenciais e órgãos em geral.

A AME-Brasil deve ainda difundir e preservar o movimento médico-espírita junto a outras classes profissionais liberais e ao público em geral e promover eventos culturais e científicos que levem ao desenvolvimento de seu trabalho.

História 

Até o início da década de 1990, só existiam duas entidades que congregavam médicos espíritas no Brasil: a AME-São Paulo, que foi fundada em 1968, e a Associação Mineira de Medicina e Espiritismo (AMME), de Belo Horizonte (MG), que iniciou suas atividades em 1986. A partir de 1991, as duas associações se empenharam em realizar congressos e palestras, a fim de divulgar a relação entre saúde e espiritualidade aos profissionais da área da saúde e, então, a cada dois anos, os médicos espíritas do Brasil passaram a se reunir em torno de um Congresso Nacional da Associação Médico-Espírita do Brasil, o MEDNESP. Como consequência, vários outros grupos de médicos passaram a fundar associações médico-espíritas em diversas outras regiões do Brasil e do exterior.

Assim, em 17 de junho 1995, ao final do III Congresso Médico-Espírita do Brasil, surgiu a Associação Médico- Espírita brasileira, com representantes de outras Associações já fundadas: Bahia, Distrito Federal, Ceará, Minas Gerais, Paraíba (Campina Grande), Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Santos (SP) e São Paulo.

Ação contra o aborto 
Em 21 de março de 2013, a Associação Médico-Espírita do Brasil divulgou na imprensa uma moção de repúdio ao Conselho Federal de Medicina, que pretendia levar ao Senado uma proposta com posição favorável ao aborto em gestações de até 12 semanas, caso a mãe assim o queira.

Ver também 

 Cirurgia espiritual
Críticas ao espiritismo
 Cura pela fé
 Lista de livros sobre ceticismo
 Medicina alternativa
 Medicina baseada em evidências
 Passe espírita
 Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares

Bibliografia
Campos, Giovana (2010). O surgimento das associações médico-espíritas. Revista Saúde e Espiritualidade.

 
Campos, Giovana (2015). 20 anos da associação médico-espírita do Brasil. Saúde e Espiritismo: as conquistas de hoje para a medicina do futuro. 16-27 . ISBN 9788587052070

Ligações externas

Carta de Fundação.
Princípios médico-espíritas

Medica
Espirita
Espiritismo no Brasil
Medicina alternativa